Budweitschen ist der Name mehrerer ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
 Budweitschen, Ksp. Dubeningken, 1938 bis 1945 Elsgrund, Kreis Goldap, seit 1945: Budwiecie (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Budweitschen, Ksp. Szittkehmen, 1938 bis 1946 Altenwacht, Kreis Goldap: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Budweitschen, 1938 bis 1946 Forsteck, Kreis Gumbinnen: Konopljowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Adlig Budweitschen, 1938 bis 1946 Grundhausen, Kreis Stallupönen/Ebenrode: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bäuerlich Budweitschen, 1938 bis 1946 Finkenschlucht, Kreis Stallupönen/Ebenrode: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Domäne Budweitschen, 1938 bis 1946 Domäne Zenthof, Kreis Stallupönen/Ebenrode: Mostowoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland